Ján Greguš může být:

 Ján Greguš (zpěvák) (* 1951) – slovenský zpěvák, skladatel a textař
 Ján Greguš (fotbalista, 1960) (* 1960) – slovenský fotbalista 
 Ján Greguš (fotbalista, 1991) (* 1991) – slovenský fotbalista